Csáki János
 Csáki János (?–1773) evangélikus lelkész
 Csáki János (1986) úszó

Csáky János
 Csáky János (?–1795) valódi belső titkos tanácsos, Szepes vármegye örökös főispánja